Ramón González puede referirse a los siguientes hombres:

Ramón González Arrieta (n.1967), ciclista español.
Ramón González Brunet (1886-1936), político español.
Ramón González Cid (f.1937), político español.
Ramón González Concha (1803-1872), militar y político chileno.
Ramón González de Amezúa (1921-2015), organista español.
Ramón González Peña (1888-1952), político y sindicalista español.
Ramón González Sicilia (1885-1963), catedrático y político español.
Ramón González Valencia (1851-1928), militar y político colombiano.